Az 1988–1989-es labdarúgó-bajnokságot a Honvéd nyerte a Ferencváros és az MTK előtt. Az MLSZ meg akarta szüntetni a „békés döntetleneket”, ezért bevezette, hogy ha 90 perc után eldöntetlen a mérkőzés, akkor az Európa Kupákból ismert módon, 5-5 tizenegyes rúgásával dőljön el a végeredmény. Amely csapat 90 perc alatt tudott győzni, az 3 pontot kapott, ha tizenegyesek döntöttek akkor a győztes 2 a vesztes 1 pontot kapott. A „tizenegyes-bajnokság” csak egy évet élt meg.

Érdekesség, hogy a Videoton - amely az egész bajnokságban a legkevesebb alkalommal győzött tizenegyespárbajban - a korábbi két- és a későbbi hárompontos rendszerben is bajnok lett volna, így viszont 4. helyen végzett.

Októberben újabb bundabotrány robbant ki. Az ügy sok válogatott játékost is érintett, ezért Máltán tartalékosan játszott VB selejtezőt a nemzeti csapat. A 2-2-es eredmény kevés volt a továbbjutáshoz. A szövetségben uralkodó fejetlenség miatt Mezey György, szövetségi kapitány az MLSZ feloszlatását követelte. Annyit sikerült elérnie, hogy tavasszal már Bicskei Bertalan lett a kapitány.

Osztályozók:
 Vasas SC - Szeged SC 1-1, 1-0.
 Oroszlányi Bányász - Szombathelyi Haladás 2-0, 1-4.

A végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd játékosai
Disztl Péter (30) – Csábi József (20), Disztl László (28), Csuhay József (20), Cseh András (22) – Szijjártó István (21), Fodor Imre (20), Varga István (21) – Csehi Tibor (22), Gregor József (28), Kovács Kálmán (18).
Játszott még: Sass János (19), Sikesdi Gábor (18), Füle Antal (14), Sallai Sándor (13), Pisont István (12), Zircher György (11) Romanek János (8), Fitos József (7), Drobni Miklós (6), Tóth Ferenc (6), Hegyeshalmi Tibor (4), Ács Gusztáv (1), Kisistók András (1), Nagy Sándor (1).
Edző: Bicskei Bertalan (15 meccs), Both József (15 meccs).
Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Józsa Miklós (30) – Simon Tibor (24), Pintér Attila (22), Limperger Zsolt (28), Keller József (29) – Topor Antal (23), Bánki József (29), Dukon Béla (24) – Fischer Pál (27), Dzurják József (22), Wukovics László (19).
Játszott még: Kincses Sándor (18), Vaszil Gyula (17), Nagy Zsolt (13), Fonnyadt Zsolt (10) Páling Zsolt (10), Albert Flórián (9), Bús Iván (7), Keresztúri András (4), Vajda Zsolt (3), Strausz László (2), Zsinka János (2), Báder János (1).
Edző: Rákosi Gyula
A bronzérmes MTK-VM játékosai
Gáspár József (28) – Farkas Tibor (25), Híres Gábor (27), Lőrincz Emil (28), Szalai Attila (21) – Talapa János (28), Szeibert György (28), Katzenbach Imre (29) – Kékesi Rezső (24), Balog Tibor (29), Pölöskei Gábor (30).
Játszott még: Huszák Zsolt (18), Hahn Árpád (14), Horváth Csaba (14) Vadász Imre (13), Hannich Péter (11), Lakatos Ferenc (11), Sima Ferenc (4), Huszárik László (3), Piel Zoltán (2), Törőcsik András (2), Nagy Attila (1).
Edző: Verebes József

Kereszttáblázat 

 Átlag nézőszám: 6 933.

Fordulók

Helyezések fordulónként 
Helyezés fordulónként

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista végeredménye

Díjak

Játékvezetők 

 Bay Ferenc
 Bognár István
 Drigán György
 Fekete Miklós
 Győri László
 Hartmann Lajos
 Huták Antal
 Kovács I. László
 Kurmai Zoltán
 Lázin János
 Makó István
 Márton Sándor
 Molnár László

 Nagy László
 Nagy II. János
 Németh Lajos
 Plasek Gábor
 Puhl Sándor
 Roxin György
 Szabó Béla
 Szabó János
 Szilágyi Sándor
 Varga László
 Varga Sándor
 Vágner László

Osztályozók 

továbbjutó: Vasas 2-1

továbbjutó: Szombathelyi Haladás 4-3

Az osztályozó mérkőzéseken az első osztályban 13. és 14. helyen végzett csapatok játszottak az NB II. két csoportjának második helyezettjeivel. A párharcokat két mérkőzésen, kuparendszerben bonyolították le. A győztesek jogot szereztek arra, hogy az 1989–1990-es szezonban az NB I-ben szerepeljenek.

Mindkét osztályozó szoros eredményt hozott és csak a második mérkőzések utolsó perceiben dőlt el az NB I-es tagság. Szegeden egy kezezésért, az utolsó percben megadott tizenegyessel jutott fel a Vasas. A gól után a középkezdésre nem jutott idő. A játékvezetőket a pályára berohanó tömeg megkergette. Szombathelyen 2 perccel a lefújás előtt tudott fordítani a Haladás.

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Nemzetisport.hu
 
 

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok